Liu An (prins) (ca. 179-122 v.Chr.), Chinees prins, schrijver en filosoof
 Liu An (1992), Chinees schaatser (1992)
 Liu An (1996), Chinees schaatser (1996)